Zegalski ist der Familienname folgender Personen:

Jan Zegalski (* 1932), polnischer Fotograf und Hochschullehrer
Jerzy Zegalski (* 1927), polnischer Theaterdirektor und Hochschullehrer
Witold Zegalski (1928–1974), polnischer Schriftsteller